Жорницкий (Жорницкая) — фамилия:

 Жорницкий, Ефим Львович (1899—1961) — советский промышленный деятель.

 Жорницкая, Мария Яковлевна (1921—1995) — советская якутская учёная.